Белое Болото () — агрогородок в Речицком районе Гомельской области. Административный центр Белоболотского сельсовета.

География

Расположение 
В 8 км на северо-восток от Речицы, в 50 км от Гомеля и в 7 км от железнодорожной станции Сенозавод.

Транспортная система 
Транспортная связь по просёлочной, а затем по автодороге Калинковичи — Гомель.

В деревне 219 жилых домов (2004 год). Планировка состоит из прямой, с почти широтной ориентацией, улицы, к которой с юга примыкают 2 улицы — прямо- и криволинейная. Застройка деревянными домами усадебного типа. После аварии на Чернобыльской АЭС для переселения людей из зоны радиационного загрязнения в 1986 году в деревне построено 50 кирпичных домов.

Водная система 
На севере и на востоке сеть мелиоративных каналов, на юге мелиоративные каналы и озеро Погорелец.

Улицы 
 Комсомольская
 Лесная
 Луговая
 Молодёжная
 Советская
 Центральная
 Школьная
 Юбилейная

Экология и природа 
На севере и на востоке урочище Белое Болото.

История 
Основана в 1920-х годах переселенцами с соседних деревень. В 1929 году организован колхоз.

Во время Великой Отечественной войны на фронтах погибли 9 жителей деревни.

В 1959 году деревня являлась центром совхоза «Речица», в состав которого входили населённые пункты Красный Октябрь и др. В этом году в деревне действовали средняя школа, библиотека, Дом культуры, фельдшерско-акушерский пункт, детский сад-ясли, отделение связи.

Население

Численность 
2004 год — 219 дворов, 560 жителей.

Динамика 
 1959 год — 631 житель (согласно переписи).
 2004 год — 219 дворов, 560 жителей.

См. также 
 Городские посёлки Белоруссии
 Города Белоруссии

Примечания

Литература 
 Гарады і вёскі Беларусі: Энцыклапедыя. Т.2, кн.2. Гомельская вобласць/С. В. Марцэлеў; Рэдкалегія: Г. П. Пашкоў (галоўны рэдактар) і інш. — Мн.: БелЭн, 2005. 520с.: іл. Тыраж 4000 экз. ISBN 985-11-0330-6 ISBN 985-11-0302-0

Ссылки 

Агрогородки Речицкого района